We Will Fall — композиция прото-панк-группы The Stooges, вошедшая третьим треком на их одноимённый дебютный альбом (композиция замыкает первую сторону пластинки). Она является одной из самых своеобразных песен, записанных The Stooges.

«We Will Fall» написана Игги Попом под впечатлением от вечера, который он провёл в гостинице Chelsea Hotel в ожидании своей девушки, Нико.

В отличие от других песен альбома — энергичных, построенных на гитарных риффах и драйвовой ритм-секции, «We Will Fall» представляет собой тянущуюся 10 минут песню-мантру, идущую в основном не под аккомпанемент музыкальных инструментов, а под повторяющуюся все десять минут индийскую мантру «Om shri ram jai ram jai jai ram». На фоне этой распевки в какой-то момент появляется вокал Игги Попа, не столько поющего, сколько медленно проговаривающего мрачные слова песни. К концу композиции вступает скрипка (на ней играл продюсер записи, Джон Кейл) и переборы гитары с эффектом wah-wah, под которые Поп многократно произносит «Goodbye».

Тяжёлая для восприятия, необычная песня многими воспринимается как главный минус пластинки, другими — как прото-панковый шедевр. Она, возможно, вдохновлена песнями The Doors (например, «My Wild Love») и длинными атональными композициями The Velvet Underground (в особенности «Sister Ray»). Высказывалось мнение, что эта песня — единственная в альбоме, где удалось воплотить свои авангардистские амбиции Джону Кейлу. Сам Поп отзывался о песне: «Обычно на каждом из моих альбомов есть песня, о которой люди говорят: "Если он облажается, то облажается по-крупному. Это совершенно неслушабельный претенциозный кусок дерьма"».

«We Will Fall» была исполнена группой нео-психоделии Sky Cries Mary в 1993 году для альбома «A Return to the Inner Experience». Для трибьюта «We Will Fall: The Iggy Pop Tribute» песню перепел Ленни Кей. Кроме того, аллюзия на «We Will Fall» присутствует в песне «Teen Age Riot» Sonic Youth.

Примечания 

Песни 1969 года
Песни The Stooges